FC Wacker Innsbruck ist der Name zweier verschiedener Innsbrucker Fußballvereine:
 FC Wacker Innsbruck (1915), bestand von 1915 bis 1999 und wurde fünffacher österreichischer Meister
 FC Wacker Innsbruck (2002), wurde 2002 als FC Wacker Tirol gegründet und nahm im Gedenken an obigen Verein diesen Namen 2007 an